Östling ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Östling (1914–1989), schwedischer Marathonläufer
 Leif Östling (* 1945), u. a.  Vorstandsvorsitzender von Scania
 Stig Östling (* 1948), schwedischer Eishockeyspieler